Gay-Lussac är en nedslagskrater på månen. Gay-Lussac har fått sitt namn efter den franske kemisten och fysikern Joseph Louis Gay-Lussac.

Satellitkratrar

Se även 
 Lista över månens kratrar
 11969 Gay-Lussac

Källor 
 

Kratrar på månen